

Sigle 
 Tube-launched Optically-tracked Wire-guided  – un sistema d'arma controcarro a lunga gittata

Codici 
 TOW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toledo, Paraná (Brasile)
 tow – codice ISO 639-3 della lingua towa